Ю́рий Тара́сов:
 Тарасов, Юрий Александрович (род. 1939) — советский военнослужащий, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Тарасов, Юрий Алексеевич (род. 1939) — доктор искусствоведения, профессор СПбГУ.
 Тарасов, Юрий Владимирович (1923—1950) — советский футболист, хоккеист.
 Тарасов, Юрий Германович (род. 1977) — российский актёр.
 Тарасов, Юрий Иванович (1960—2000) — советский, украинский футболист. Примечания